Ни́конов () — русская фамилия и топоним.

Никонов

А 
 
 
 
 
 Никонов, Борис Фёдорович (1969—1949) — советский писатель. Лауреат премии Ленинского комсомола Красноярского края.

В 
 Никонов, Вадим Станиславович (род. 1948) — советский футболист и российский тренер.
 Никонов, Валентин Иванович (1923—2006) — советский хозяйственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Никонов, Валерий Владимирович (1942—2019) — советский и российский кино- и теле- оператор, заслуженный деятель искусств России (2008).
 Никонов, Василий Григорьевич (1921—2007) — советский и российский поэт и прозаик.
 Никонов, Виктор Петрович (1929—1993) — советский и российский партийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК КПСС.
 
 Никонов, Вячеслав Алексеевич (род. 1956) — российский политолог, президент фонда «Политика».

Г 
 Никонов, Геннадий Николаевич (1950—2003) — советский конструктор стрелкового вооружения, создатель автомата АН-94 «Абакан».

Д 
 Никонов, Дмитрий Иванович (1899—1938) — советский политический и государственный деятель.

Е 
 Никонов, Евгений Александрович (1920—1941) — матрос, Герой Советского Союза.

И 
 
 Никонов, Игорь Евгеньевич (сценический псевдоним — Егор Никонов; род. 1963) — советский и российский рок-певец, композитор, гитарист.

К 
 Никонов, Кирилл Иванович (1938—2015) — советский и российский религиовед и философ.

М 
 Никонов, Михаил Николаевич (1832—1902) — тайный советник, директор департамента личного состава и хозяйственных дел Министерства иностранных дел.

Н 
 Никонов, Никита (?—1778) — лейтенант, участник турецкой войны 1768—1774 гг.
 
 Никонов, Наум Архипович (1873—1925) — генерал-хорунжий армии УНР.

П 
 Никонов, Павел (1914 — ?) — советский футболист.
 Никонов, Павел Фёдорович (род. 1930) — российский художник.

С

Ф 
 Никонов, Фёдор Павлович (?—1975) — советский военный деятель, комбриг.

Я 
 Никонов, Яков Васильевич (1923—2002) — Герой Советского Союза.



Населённые пункты 
 Никонов — хутор в Ахтубинском районе Астраханской области.

Другое 
 (2386) Никонов — астероид, названный в честь В. Б. Никонова.

См. также 
 Никонова Гора